Elgin Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Elgin Bridge (Barabanki), Brücke in Indien
 Elgin Bridge (Singapur), Brücke in Singapur